Ні́сі (, ) — «Захід», «західний»

Топоніми 
Повіт Нісі
Район Нісі
 Район Нісі (Йокогама)
 Район Нісі (Наґоя)
 Район Нісі (Ніїґата)
 Район Нісі (Сайтама)
 Район Нісі (Саппоро)
 Район Нісі (Хамамацу)
 Район Нісі (Хіросіма)

Персоналії 
Нісі Такеїті

Див. також 
Кіта (Північ)
Мінамі (Південь)
Хіґасі (Схід)